The Playa Rich Project 2 — компіляція презентована репером Spice 1, видана лейблом LGB Records 22 січня 2002 р., сиквел до The Playa Rich Project (2000).

«Lucky That I'm Rappin», «You Got Me Fucked Up», «That's OK» і «Turn the Heat Down» також потрапили до Spiceberg Slim, а «Here We Go Again» — до платівки Lil' Keke Birds Fly South.

Список пісень 
 «Lucky That I'm Rappin'» (Spice 1, Jayo Felony) — 3:44
 «Ain't Nothin to It But to Do It» (Bad Azz, Eastwood, Roscoe, Krooked Nation, Lil' J) — 4:03
 «Run and Duck» (Kurupt) — 3:08
 «Get Old» (Mr. Serv-On) — 3:45
 «I Be Him» (Spice 1) — 3:22
 «Millionaire Playas» (Big Tymers, T-Mac) — 3:16
 «Here We Go Again» (Lil' Keke) — 4:05
 «You Got Me Fucked Up» (Spice 1) — 3:15
 «That's OK» (Spice 1, Rappin' 4-Tay) — 3:32
 «Sex Tonight» (E-40, Captain Save'm) — 3:44
 «Trapped» (AK) — 4:28
 «You Think You Ain't» (Tucept) — 3:44
 «Hold It Up» (E.S.G., P.K.O., Big Pokey) — 4:18
 «Turn the Heat Down» (Spice 1, Outlawz) — 5:11

Посилання 

Альбоми Spice 1
Англомовні музичні альбоми